Dilan Axel Nicoletti Moscato, né le , est un footballeur mexicain d'origine argentine qui évolue au poste de gardien de but au Club Tijuana.

Il est le fils d'Eduardo Nicoletti qui a joué sous les couleurs du Zacatepec.

Carrière

Palmarès

En équipe nationale 
  Équipe du Mexique des moins de 17 ans
 Vainqueur de la Coupe du monde de football des moins de 17 ans en 2011

Liens externes 
 
 Fiche de Dilan Nicoletti sur leballonrond.fr

Naissance en janvier 1994
Naissance à Cuernavaca
Footballeur mexicain
Joueur des Newell's Old Boys
Joueur du Club Tijuana